Kostomlaty può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kostomlaty nad Labem, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Kostomlaty pod Milešovkou, comune del distretto di Teplice, nella regione di Ústí nad Labem
Kostomlaty pod Řípem, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem